PIC steht für:
 Maler (Sternbild) (lat. Pictor) in der Nomenklatur der Fixsterne
 Parcel InterCity, deutscher Güterzug zwischen Paketzentren (eingeführt 2000)
 Particle in Cell, Simulationsmethode in der Plasma- und Laserphysik
 Participant Identification Code, Nummer der Europäischen Union für juristische Personen, die Forschungsgelder beantragen möchten
 Personal Internet Communicator, PC der Firma AMD
 Petrochemical Industries Company, kuwaitisches Unternehmen
 Phenylisocyanat
 Photonic Integrated Circuit, Integrierte Optik
 PIC (Unternehmen), britisches Schweinezuchtunternehmen
 PICmicro, Mikrocontrollerfamilie der Firma Microchip
 PIC-Übereinkommen, völkerrechtlicher Vertrag zur Chemikaliensicherheit im Handel, siehe Rotterdamer Übereinkommen
 Pilot in Command, siehe Pilot #Verantwortlicher Pilot
 Position-Independent Code, eine Maschinensprache
 Post InterCity, deutscher Bahnpost-Zug mit Brief-Sortierung während der Fahrt (1980 bis 1997)
 Präintegrationskomplex, siehe Retroviren #Überwindung der Kernhülle
 Product Innovation Charter, Unternehmensleitlinie für den Neuproduktentwicklungsprozess
 Programmable Interrupt Controller, Bestandteil der PC-Architektur
 Positive Impedance Converter, elektronische Schaltung, siehe Impedanzkonverter
 Jetstar Pacific Airlines (ICAO-Code), vietnamesische Fluggesellschaft

Pic steht für:
 Pic, ladinischer Name für den Pitschberg in Gröden, Südtirol
 Pic (Clown), Künstlername von Richard Hirzel (* 1949), Schweizer Clown und Pantomime

Pic ist der Familienname folgender Personen:
 Anne-Sophie Pic (* 1969), französische Köchin
 Arthur Pic (* 1991), französischer Rennfahrer
 Charles Pic (* 1990), französischer Rennfahrer
 Maurice Pic (1866–1957), französischer Insektenkundler

pic steht für:
 Pinji (ISO-639-3-Code), Bantusprache in Gabun

Siehe auch:
 PICC
 Pick
 PIG
 Pigg
 PIK

Abkürzung